Mostri contro alieni – film del 2009
Mostri contro alieni – videogioco del 2009
Mostri contro alieni - Zucche mutanti venute dallo spazio – cortometraggio del 2009
Mostri contro alieni – serie animata del 2013